Аль-Мутазз («Могущественный») — арабское имя.
 Зубайр аль-Мутазз (?—869) — Багдадский халиф из династии Аббасидов в 866 — 869 годах
 Абдаллах ибн аль-Мутазз (861—908) — выдающийся арабский поэт и филолог из династии Аббасидов. В течение одного дня в 908 году был халифом

Арабские имена